Die 53. Wahl des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika fand am 5. November 1996 statt. Wiedergewählt wurde Bill Clinton, der damit 42. Präsident der USA blieb.

Kandidaten

Demokraten

Die Demokratische Partei nominierte den Amtsinhaber Bill Clinton und Al Gore.

Republikaner

Für die Republikanische Partei gingen Bob Dole als Kandidat für das Amt des Präsidenten und Jack Kemp als Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten ins Rennen.

Sonstige
Als Kandidat einer dritten Partei traten Ross Perot für die Reform Party mit Running Mate Pat Choate sowie Ralph Nader für die Grünen mit Vizepräsidentschaftskandidatin Winona LaDuke an.

Wahlkampf 
Von Anfang an hatte Clinton einen Altersvorteil gegen den 72-jährigen Bob Dole. Clinton war in der Lage, seinen Kontrahenten als alternden Konservativen darzustellen, und so hatte Clinton während der gesamten Zeit einen komfortablen Vorsprung vor Dole und den anderen Kandidaten.

Bei den Fernsehduellen wurde Perot die Teilnahme verwehrt, wogegen er später Klage einreichte.

Ergebnis 
Bill Clinton erhielt 47.401.185 (49,2 %) der gesamten Stimmen, während Dole insgesamt nur 39.197.469 (40,71 %) Stimmen bekam. Mit 8.085.294 (8,4 %) Stimmen war Ross Perot erwartungsgemäß weit abgeschlagen. Im wahlentscheidenden Wahlmännerkollegium erhielt Clinton 379 Stimmen, Bob Dole hingegen nur 159 Stimmen.

Clinton war seit Franklin D. Roosevelt im Jahr 1944 der erste Demokrat, der zwei aufeinander folgende Wahlen gewinnen konnte. Außerdem war er seit Lyndon B. Johnson 1964 der erste demokratische Präsident, der im Amt bestätigt wurde. Zudem war er der erste Demokrat seit 1948, der eine Mehrheit in Arizona erzielte, nachdem er dort 1992 noch unterlegen war. Letzteres war der einzige Staat, bei dem weder Johnson 1964 noch Carter 1976 eine Mehrheit erhielten. Im Zeitraum von 1952 bis 2016 ist Clinton somit der einzige demokratische Präsidentschaftskandidat, der in Arizona gewann; erst 2020 siegte mit Joe Biden erneut ein Demokrat in diesem Bundesstaat. Zudem ist dies die bislang letzte Präsidentschaftswahl, bei der die Staaten Arkansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Tennessee und West Virginia mehrheitlich für den Kandidaten der Demokraten abstimmten. Nach Bill Clinton siegten in diesen Staaten ausnahmslos Kandidaten der Republikaner. In Bezug auf Missouri trug diese Entwicklung außerdem dazu bei, dass der Staat spätestens ab Mitte der 2000er seinen Status als Bellwether verlor.

Weblinks

Literatur 
 Donald Richard Deskins, Hanes Walton, Sherman C. Puckett: Presidential Elections, 1789-2008: County, State, and National Mapping of Election Data. University of Michigan, Ann Arbor 2010, ISBN 978-0-472-11697-3, S. 508–517 (= Kapitel 55: William J. Clinton’s Relection.).
 Hanes Walton Jr.: Re-Election: William Jefferson Clinton as a Native-Son Presidential Candidate. Columbia University Press, New York 2000, ISBN 978-0-231-11553-7. 
 Edwin D. Dover: The Presidential Election of 1996: Clinton's Incumbency and Television. Praeger Publishers, Westport (CT) 1998, ISBN 0-275-96259-8

1996
Vereinigte Staaten
Bill Clinton
Geschichte der Vereinigten Staaten (seit 1988)